Тужиков Андрій Вікторович (15 грудня 1992, Чернівці) — український письменник та громадський активіст. 
 Тужиков Ігор Борисович (нар. 11 червня 1979, Харків) — український художник.